Franc peut faire référence à :

Histoire 
 Les Francs étaient :
 un peuple germanique dont le franc ou francique était la langue parlée ;
 l'appellation des croisés et plus généralement des occidentaux au Levant (voir l'article vocabulaire des croisades et de la reconquista).

Nom commun 
 franc, nom de monnaies de plusieurs pays comme la Suisse (franc suisse), une partie de l'Afrique de l'ouest (franc CFA), une partie de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo (franc congolais), les Comores (franc comorien), des régions françaises d'outre-mer comme la Polynésie Française ou la Nouvelle-Calédonie (franc CFP), et anciennement de la France (franc français), de la Belgique (franc belge) et du Luxembourg (franc luxembourgeois) avant la mise en place de l'euro. Voir la liste des francs anciennement utilisés ou encore en usage.
 franc, en arboriculture fruitière, arbre issu d'un  semis d'arbre fruitier domestique. Il n'aura donc que 50 % de gènes identifiés.

Adjectif 
 franc (féminin : franche), adjectif qui qualifie une action ou un propos direct (sincère, naturel, sans détour), ou une personne usant habituellement de tels propos. Exemple : un arrêt franc du tabagisme.
 zone franche, zone économique spéciale où les personnes ou sociétés peuvent bénéficier de certaines exonérations (ou franchises) de taxes et autres paiements de droits apparentés, contrairement aux règles normalement en vigueur dans d'autres parties d'une même collectivité territoriale, locale, régionale ou nationale.
 port franc, zone portuaire constituée en zone franche.
 villefranche ou ville franche, ville qui s'était affranchie du régime féodal d'un seigneur.

Toponymie 

 Francs, commune française de Gironde.

Patronymie 

 Alexandre Franc (1973-), auteur français de bande dessinée.
 Clémence Franc (1990-), cheffe d'entreprise française.
 Régis Franc (1948-), auteur de bande dessinée, cinéaste et écrivain français.